A fase final do Campeonato Europeu de Futebol de 2016, décima quinta edição desta competição organizada quadrienalmente pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), reunirá as 16 seleções classificadas da fase de grupos.

Esquema da fase eliminatória

Oitavas de final

Suíça vs Polônia 

Homem do jogo:
 Xherdan Shaqiri

País de Gales vs Irlanda do Norte 

Homem do jogo:
 Gareth Bale

Croácia vs Portugal 

Homem do jogo:
 Renato Sanches

França vs Irlanda 

Homem do jogo:
 Antoine Griezmann

Alemanha vs Eslováquia 

Homem do jogo:
 Julian Draxler

Hungria vs Bélgica 

Homem do jogo:
 Eden Hazard

Itália vs Espanha  

Homem do jogo:
 Leonardo Bonucci

Inglaterra vs Islândia 

Homem do jogo:
 Ragnar Sigurðsson

Quartas de final

Polônia vs Portugal 

Homem do jogo:
 Renato Sanches

País de Gales vs Bélgica 

Homem do jogo:
 Hal Robson-Kanu

Alemanha vs Itália 

Homem do jogo:
 Manuel Neuer

França vs Islândia 

Homem do jogo:
 Olivier Giroud

Semifinais

Portugal vs País de Gales 

Homem do jogo:
 Cristiano Ronaldo

Alemanha vs França 

Homem do jogo:
 Antoine Griezmann

Final 

Homem do jogo:
 Pepe

Ver também 
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Grupo A
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Grupo B
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Grupo C
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Grupo D
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Grupo E
 Campeonato Europeu de Futebol de 2016 – Grupo F

Referências 

 Site Oficial
 Globoesporte Eurocopa 2016 Online
 

Campeonato Europeu de Futebol de 2016